

Pessoas
Elmore James
Larry Elmore

Localidades
Elmore (Alabama)
Elmore (Minnesota)
Elmore (Ohio)
Ou ainda:
Condado de Elmore
Elmore City

Desambiguações de topônimos